Albert Biesbrouck (1917-1981), een Belgisch CVP-politicus
 Louis Biesbrouck (1921-2005), een Nederlands voetballer